

Architettura 
 Castello di Guimarães – castello fortificato della freguesia di Oliveira do Castelo (comune di Guimarães), nel nord del Portogallo, eretto nel X secolo ed ampliato nel XII secolo sotto Enrico di Borgogna
 Pavilhão Multiusos de Guimarães – palazzetto dello sport della città di Guimarães in Portogallo
 Stadio José Guimarães Dirceu – principale impianto sportivo di Eboli

Geografia 
 Chapada dos Guimarães – comune del Brasile nello Stato del Mato Grosso
 Guimarães – comune portoghese situato nel distretto di Braga
 Guimarães – comune del Brasile nello Stato del Maranhão
 Wenceslau Guimarães – comune del Brasile nello Stato di Bahia

Persone 
 Alexandre Guimarães (1959) –  allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano naturalizzato costaricano
 André Luís Guimarães Fonseca (1969) – ex cestista brasiliano
 Artur Victor Guimarães (1998) – calciatore brasiliano
 Bernardo Guimarães (1825-1884) – romanziere brasiliano
 Bruno Guimarães (1997) – calciatore brasiliano
 Carlos Guimarães (1898–...) – calciatore portoghese
 Caterina di Guimarães (1540-1614) – principessa portoghese e duchessa
 Clesly Evandro Guimarães (1975) – ex calciatore brasiliano
 Daniel Martins Guimarães (1987) – calciatore brasiliano
 Fernando José Monteiro Guimarães (1946) – arcivescovo cattolico brasiliano
 Gabriela Guimarães (1994) – pallavolista brasiliana
 Hugo Guimarães Silva Santos Almeida (1986) – calciatore brasiliano
 José Guimarães (1964) –  ex cestista e allenatore di pallacanestro angolano
 José Roberto Guimarães (1954) – ex pallavolista e allenatore di pallavolo brasiliano
 Natália Guimarães (1986) – modella brasiliana 
 Nilo Martins Guimarães (1957) – ex cestista brasiliano
 Ricardo Cardoso Guimarães (1959) – ex cestista e allenatore di pallacanestro brasiliano

Altro 
 Duca di Guimarães – titolo nobiliare creato da re Alfonso V del Portogallo nel 1475 per Ferdinando II, 3º duca di Braganza